Высокий Яр — название населённых пунктов в России:
 Высокий Яр — село в Бакчарском районе Томской области.
 Высокий Яр — село в Парабельском районе Томской области.